El Suspiro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Suspiro, Veracruz, Tezonapa, 
 El Suspiro, Chiapas, Ocosingo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar